Scheffau ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Scheffau am Wilden Kaiser, Gemeinde in Tirol
 Scheffau am Tennengebirge, Gemeinde in Salzburg

Gemeindeteile:
 Scheffau, älterer gemeinsamer Name der benachbarten Bühlertalweiler Oberscheffach im Stadtteil Unteraspach von Ilshofen und Unterscheffach in der Gemeinde Wolpertshausen, beide im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Scheffau (Marktschellenberg), Ortsteil des Marktes Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Scheffau (Scheidegg), Gemeindeteil des Marktes Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Scheffau (Gemeinde Neukirchen), Ortslage (Ober-, Unter-Scheffau) von Neukirchen am Großvenediger, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Scheffau (Gemeinde Scheffau), Ortschaft von Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Familienname:
 Scheffau (Adelsgeschlecht), mittelalterliches fränkisches Ortsadelsgeschlecht mit Sitz bei Unterscheffach, Gemeinde Wolpertshausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg